Weygold ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Peter Weygold (1811–vor 1877), preußischer Abgeordneter und Bürgermeister der Bürgermeistereien Efferen und Hürth
 Frederick Weygold (1870–1941), US-amerikanischer Künstler und Wissenschaftler